Le stade Carlos Salazar Hijo est l'un des plus grands stades du Guatemala avec une capacité de  spectateurs.

Il est situé à Mazatenango.

Équipement sportif achevé en 1966
Stade de football au Guatemala
Stade portant le nom d'une personnalité sportive
Département de Suchitepéquez